Metsaääre ist der Name eines Dorfes in Estland:

 in der Landgemeinde Kehtna (Kreis Rapla), siehe Metsaääre (Kehtna)
 in der Landgemeinde Märjamaa (Kreis Rapla), siehe Metsaääre (Märjamaa)
 in der Landgemeinde Saarde (Kreis Pärnu), siehe Metsaääre (Saarde)
 in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare), siehe Metsaääre (Saaremaa)